Оризари — топоним:
 в Болгарии:
 Оризари — село в Пловдивской области;
 Оризари — село в Сливенской области;
 в Республике Македонии:
 Оризари — село в общине Кочани;
 Оризари — село в общине Липково.

См. также 
 Оризаре